Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Simonsson e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Carl Limberger e Mark Woodforde 6-3 6-4.

Teste di serie

 Andreas Maurer /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (primo turno)

 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1985